Города и годы (роман) — роман Константина Федина
 Города и годы (фильм, 1930) — фильм Евгения Червякова, снятый в 1930 году
 Города и годы (фильм, 1973) — фильм Александра Зархи, снятый в 1973 году